Jméno a příjmení Josef Král nosí více osob:

 Josef Král (1853–1917) – český klasický filolog, profesor Univerzity Karlovy a překladatel
 Josef Král (filozof) (1882–1978) – profesor Univerzity Karlovy viz
 Josef Král (fotbalista) (* 1934) – československý fotbalový útočník, prvoligový hráč pražských klubů
 Josef Král (lední hokejista) (1899–????) – československý hokejista
 Josef Král (lékař) (1808–1884) – český lékař a politik z Rakovníka, poslanec Říšského sněmu, Říšské rady a zemského sněmu
 Josef Král (malíř) (1877–1914) – český malíř
 Josef Král (pedagog) (1839–1903) – český pedagog a publicista, zakladatel Učitelských novin
 Josef Král (politik) (1915–1973) – český a československý politik, za normalizace poslanec ČNR za ČSL
 Josef Král (závodník) – český jezdec GP2 Series